Booth Colman (8 de março de 1923 - 15 de dezembro de 2014) é um ator de cinema, televisão e teatro estadunidense.

Interpretou o Dr. Zaius na série de televisão de Planeta dos Macacos.

Ligações externas
 

Atores dos Estados Unidos